Wsie w Polsce:

 Gołymin-Ośrodek
 Gołymin-Południe
 Gołymin-Północ